Sabas oder Saba ist der Name folgender Personen:
 Sabas der Gote (333/4–372), christlicher Märtyrer
 Sabas (Mönch) (439–532), Gründer des ältesten Klosters in Palästina
 Sabas (Patriarch), 1107–1122 Patriarch von Jerusalem
 Sava (Saba) von Serbien (1175–1236), Heiliger der Orthodoxie
 Sabas (Gott), römische Gottheit